Ю́рий Никола́евич Я́ковлев:
 Яковлев, Юрий Николаевич (род. 1950) — российский политик, депутат Государственной думы I созыва.
 Яковлев, Юрий Николаевич (род. 1957) — президент, в прошлом игрок ярославского хоккейного клуба «Локомотив».
 Яковлев, Юрий Николаевич (1902—1941) — советский архитектор.